Claudius est le nom de l'une des plus prestigieuses familles de la Rome antique, la gens Claudia, qui compte parmi ses membres une quarantaine de consuls de la République romaine et quelques empereurs romains, dont Tibère, Claude et Néron (Julio-Claudiens).

Étymologie 
Du latin  signifiant boiteux, à l'origine du verbe français claudiquer.

Antiquité 
Plusieurs personnalités de l'antiquité non apparentées à la gens Claudia ont porté ce nom :
 L'empereur Marcus Aurelius Claudius Gothicus, dit Claude II le Gothique ;
 Claudius Ptolemaeus dit Ptolémée (87–150) ; astronome grec, précurseur de la géographie ;

Autres

Nom de famille 
 Matthias Claudius (1740-1815) ; poète allemand ;
 son petit-fils Friedrich Matthias Claudius (1822-1869), anatomiste allemand ; 
 Eugène Claudius-Petit (1907-1989), homme politique français.

Prénom latin 
 Claudius, gouverneur et général de l'Espagne wisigothique ;
 Claudius, maire du palais du Bourgogne de 607 à 610.
 Claudius de Turin, évêque de Turin de 817 à 827 ;
 Claudius Salmasius (ou Claude de Saumaise, 1588-1653), humaniste français.

Prénom moderne 
Par exemple : 
 Claudius Brosse (1931-2011), haut fonctionnaire français (préfet)

Personnage de fiction 
 Claudius, un personnage de la tragédie d'Hamlet, de William Shakespeare.

Astronomie 
 (7117) Claudius, astéroïde

Divers 
 Claudius Bombarnac, roman de Jules Verne.
 Claudius, genre de tortues de la famille des Kinosternidae.

Voir aussi 
 
 
 
 

Prénom masculin
Prénom latin
Homonymie de patronyme